Прогимна́зия (от  — перед и  — школа в Древней Греции) — общеобразовательное учреждение среднего образования в Российской империи с программой младших классов гимназии.

История

Россия 
Прогимназии учреждены в 1864 году. В прогимназии было четыре класса (реже — шесть классов) образования, соответствовавших четырём младшим классам гимназии. Учреждались в городах, где не было гимназий, а также и в других городах империи по мере надобности. 

Прогимназии могли быть мужскими, женскими или военными. Имели право принимать экзамены на звание учителя начальной школы и первый классный чин.

В начале XX века в России было 200 прогимназий.

В конце XX — начале XXI века институт прогимназий был восстановлен в некоторых государствах и странах постсоветского пространства. 

В Российской Федерации — России прогимназия — вид общеобразовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста с 4-х до 10 лет.

За рубежом 

Прогимназии были и за рубежом, например в начале XX века в Пруссии было 43 прогимназии, а в Хорватии, в Загребском комитате, в город и крепость Карловац была прогимназия и реальная прогимназия.

В ФРГ прогимназии открыты в городках и их преимущество заключается в небольшом числе учащихся, которое часто не превышает число учеников в 250 человек.

См. также 
 Высшее начальное 4-классное женское училище (прогимназия) (1886—1917), Таганрог

Примечания

Литература 
 Правила для учеников гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения. — Казань: Университетская типография, 1874. — С. 3—23.

Ссылки 

 Прогимназии Москвы
 Прогимназия г. Суворова.

Военная наука
Учебные заведения России
Типы учреждений